ACTRT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 377 амінокислот, а молекулярна маса — 41 702.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Цитоскелет